King of the Hill puede referirse a:

 King of the Hill, serie de televisión estadounidense.
 King of the Hill, capítulo de la serie animada Los Simpson.
 King of the Hill, película estadounidense de 1993 dirigida por Steven Soderbergh.
 Rey de la colina (King of the Hill en inglés), juego.